Río Guadarranque puede hacer referencia a:

 Río Guadarranque, curso de agua de la provincia de Badajoz (España), afluente del Gévora.
 Río Guadarranque, curso de agua de la provincia de Cáceres (España), afluente del Guadiana.
 Río Guadarranque, curso de agua de la provincia de Cádiz (España).